

Hidrografia 
 Krambek (Pinnau), el primer afluent del Pinnau a Slesvig-Holstein (Alemanya)
 Krambek (Haaler Au), afluent del Haaler Au a Haale a Slesvig-Holstein. (Alemanya)

Geografia 
 Krambek (Haale), zona de Stafstedt (Haale) a Slesvig-Holstein (Alemanya)

Persones 
Krambeek, Krambek, Krambeck: un patronímic alemany.